Уэрта-де-Вальдекарабанос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 83 км². Население — 1963 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителями города считаются Николас де Бари и святая дева дель Росарио де Пасторес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо